Schwarzburgo puede referirse a:

Schwarzburgo, localidad alemana en la región de Turingia.
Casa de Schwarzburgo, antigua familia noble alemana.
Schwarzburgo-Rudolstadt, principado alemán.
Schwarzburgo-Sondershausen, principado alemán.